Javier Cáceres puede referirse a:

 Javier Cáceres Leal (1958 - ), político colombiano;
 Javier Cáceres Méndez (1983 - ), futbolista peruano.